109-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошёл 7—8 марта 2015 года на катке Олимпийский овал Калгари в Калгари, Канада. Действующими Чемпионами мира являлись представители Нидерландов — у мужчин Кун Вервей и Ирен Вюст у женщин. По сумме многоборья чемпионами стали в 7 раз голландец Свен Крамер и в 3 раз чешка Мартина Сабликова. Ида Ньотун принесла медали Норвегии впервые после 1980 года.

В первый день чемпионата один из претендентов на медали Кун Вервей упал в начале забега на 500 метров, повредил колено и снялся с соревнований. Даниил Синицин был дисквалифицирован на дистанции 5000 метров. Во второй день лидер соревнований после трёх дистанций Хизер Ричардсон впервые в своей карьере бежала 5000 метров. Всего на турнире было установлено 66 личных рекордов и 8 национальных рекордов, а также 8 национальных рекордов в сумме многоборья.

Рекорды чемпионатов

Мужчины

Женщины

Рекорды катка 

* WR — рекорд мира.

Итоговое положение 
В скобках указано место, занятое спортсменом на данной дистанции. На заключительной дистанции участвовали по 8 спортсменов у мужчин и женщин.

Мужчины 

* NR — национальный рекорд

* NC — не отобрался на заключительную дистанцию

* WDR — снялся с соревнований

* DNF — не закончил дистанцию

* CR — рекорд чемпионата

* DQ — дисквалификация

Женщины 

* NR — национальный рекорд

* PB — личный рекорд

* CR — рекорд чемпионата

* NC — не отобралась на заключительную дистанцию

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Примечания 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Март 2015 года
Международные спортивные соревнования в Калгари
Чемпионаты мира в Канаде
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью